Liebetrau ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Liebetrau (1855–1928), deutscher Rechtsanwalt und Oberbürgermeister der Stadt Gotha
 Steffen Liebetrau (1972–2015), deutscher Triathlet
 Walter Liebetrau (* 1944), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)